Schwätzer steht für:
 eine geschwätzige Person, siehe schwätzen
 Schwätzer (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)

Schwätzer bzw. Schwaetzer ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Schwaetzer (* 1967), deutscher Philosoph
 Irmgard Schwaetzer (* 1942), deutsche Politikerin (FDP)
 Thomas Schwätzer (1928–2010), österreichisch-amerikanischer Journalist und Aktivist

Siehe auch: